Клад из Вильены () — один из крупнейших кладов эпохи бронзового века. Относится к изделиям культуры валенсийской бронзы (предположительно иберской). Обнаружен 1 декабря 1963 года, когда во время раскопок на участке близ Вильены был найден золотой браслет весом около фунта. Там присутствовал директор местного музея Вильены, дон Jose Maria Soler, в ведении которого находился участок земли: в Rambla del Panadero, поблизости от Вильены, был найден закопанный кувшин с большим числом драгоценностей. Клад состоял из шестидесяти слитков золота, чаш, браслетов, сосудов и различных фрагментов, которые украшали скипетр, три сосуда из серебра, железный браслет и два мелких предмета: один фрагмент броши из железа с золотой отделкой и пуговица из янтаря и золота. Золотые слитки весом более девяти килограммов, имеющие возраст 3000 лет.

В приведённой ниже таблице показано распределение по классам объектов и общий вес каждого класса.

<div align="center">
Распределение объектов клада из Вильены по типам и масса каждого из типов:

<div align="left">

На 1 апреля 2005 года было объявлено о том, что коллекция археологических находок из Вильены представляет собой культурное национальное достояние Испании.

См. также 
 Иберы

Примечания

Ссылки 
 El tesoro de Villena memoria redactada por Jose Maria Soler Garcia, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.  
 Museo Arqueologico Jose Maria Soler 

Иберийское искусство
Европа бронзового века
Клады Испании
Открытия 1963 года
Вильена
Культура Аликанте
История Аликанте